Dunn puede hacer referencia a:

Lugares 
Condado de Dunn, condado en Wisconsin, EE. UU.
Condado de Dunn, condado en Dakota del Norte, EE. UU.
Dunn, localidad en Carolina del Norte, EE. UU.
Dunn, localidad en el condado de Dunn, Wisconsin, EE. UU.
Dunn, localidad en el condado de Dane, Wisconsin, EE. UU.
Dunn Center, localidad en Dakota del Norte, EE. UU.
Dunn Loring, lugar designado por el censo en el condado de Fairfax, Virginia, EE. UU.
Dunn Loring, estación del metro de Washington, EE. UU.
South Dunn, territorio en Dakota del Norte, EE. UU.

Personas 
Donald "Duck" Dunn (1941-2012), bajista estadounidense.
Emma Dunn (1875 - 1966), actriz británica.
James Dunn (1905-1967), actor estadounidense.
Jeffrey Dunn (n.1961), guitarrista británico de heavy metal.
Josephine Dunn (1906 - 1983), actriz estadounidense.
Kevin Dunn (n.1956), actor estadounidense.
Michael Dunn (1934 - 1973), actor estadounidense.
Stephen Troyte Dunn (1868 - 1938), botánico británico.
Thomas Dunn English (1819-1902), político y escritor estadounidense.
Trevor Dunn (n.1968), músico estadounidense.
T.R. Dunn (n.1955), jugador y entrenador de baloncesto estadounidense.